Regno del Sikkim – Stato monarchico esistito dal 1642 al 1975
 Sikkim – Stato federato dell'India dal 1975 a oggi